Ort (althochdeutsch ort „Spitze, Platz“) steht für:
 eine Wohnstelle im Allgemeinen, siehe Siedlung
 ein amtlich definiertes Siedlungsgebiet, siehe Ortschaft 
 die Bezeichnung für einen Kanton in der Alten Eidgenossenschaft, siehe Kanton (Schweiz) #Geschichte

 Ort (Physik), die Position eines physikalischen Körpers im Raum
 mathematisch die Ortslinie oder Ortskurve, siehe geometrischer Ort
 die geographische Position, siehe Ortsbestimmung

 Ahle, ein einfaches Werkzeug
 Ort (Einheit), Volumenmaß
 Ort (Heraldik), Heroldsbild in der Heraldik
 Ort (Numismatik), Viertel einer ganzen Einheit
 Ort (Waffe), Klingenspitze bei Hieb- oder Stichwaffen
 Ortsbrust, auch Stollort, Ende eines Stollens oder einer Strecke
 Ort (Landspitze), eine Landspitze

Ort oder Orte heißen folgende geographische Objekte:
 Ort im Innkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Ort (Insel), Insel in Oberösterreich
 Orte (Latium), Gemeinde in Italien

Gemeindeteile:
 Ort (Au ZH), Kanton Zürich mit den Quartieren
 Unterort (Au ZH)
 Mittelort (Au ZH)
 Oberort (Au ZH)
 Ort (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ort (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Ort (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ort (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ort (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham (Landkreis Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Ort (Kochel am See), Ortsteil der Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ort (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sankt Augustin-Ort, Stadtbezirk von Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ort (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Ort (Gemeinde Preitenegg), Katastralgemeinde von Preitenegg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Ort (Gemeinde Ampflwang) Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ort (Gemeinde Gmunden), Ortslage und Katastralgemeinde (Gmunden-Ort) von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ort (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortschaft von Helpfau-Uttendorf, Oberösterreich
 Ort (Steyr), Stadtteil von Steyr, Oberösterreich
 Ort (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ort (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ort am Mondsee, Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
sowie:
 Schloss Ort, auf einer Insel gelegenes Seeschloss im Traunsee in Gmunden, Oberösterreich

Ort ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandr Ort (1926–2014), tschechischer Historiker und Politologe
 Bastiaan Ort (1854–1927), niederländischer Jurist und Politiker, Justizminister
 Hans Ort († 2000), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Jiří Ort (* 1946), tschechisch-österreichischer Hörspielautor
 Kilian Ort (* 1996), deutscher Tischtennisspieler

ORT steht als Abkürzung für:
 Oberleitungsrevisionstriebwagen
 Obschtschestwennoje rossijskoje telewidenije, bis 2002 der Name des russischen Fernsehsenders Perwy kanal
 Operator Recursion Theorem, siehe Rekursionssatz #Operator-Rekursionssatz
 Oral Rehydration Therapy, Behandlung dehydrierter Personen mit der WHO-Trinklösung
 Organisation – Reconstruction – Training, jüdische Nichtregierungsorganisation, Sitz in Genf, siehe World ORT  

Siehe auch:
 Der fernste Ort
 Ord
 Ohrt
 Oort
 Orth

Abkürzung